Флаг внутригородского муниципального образования город Сестроре́цк в Курортном районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 24 июня 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1774.

Описание 
«Флаг города Сестрорецка представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, с двумя горизонтальными полосами жёлтого и синего цветов в нижней части флага, в центре флага изображена дубовая веточка (смещена к верху флага), изображённая на гербе города Сестрорецка. Высота дубовой веточки составляет 1/3 ширины полотнища, а длина дубовой веточки составляет примерно 1/2 длины полотнища. Нижняя горизонтальная полоса — жёлтая, составляет 1/6 ширины полотнища; синяя горизонтальная полоса в виде волн бегущих от середины в стороны, составляет 1/5 ширины полотнища и расположена над жёлтой полосой. За основу флага взят герб города Сестрорецка. Флаг города Сестрорецка символично отображает историю его возникновения и место расположения города. Отношение ширины флага к его длине равно 2:3».

Символика 
В основу композиции флага города Сестрорецка положено его географическое расположение между водами Финского залива и озера Разлив, изображённые сходящимися волнами.

Композиция из дубовых листьев и волн гармонично и просто отражает город как крупнейший курорт на Балтике, с мягким климатом, живописной местностью, песчаными пляжами и свежестью Финского залива.

Дубовые листья также показывают городской парк «Дубки», заложенный в 1714 году Петром I, который является ровесником города.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие и богатство, и солнечный рассвет.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты северной природы, добродетели и чистого неба.

Флаг языком аллегорий и геральдических символов гармонично отражает место расположения города, его историю и основной профиль современной жизнедеятельности.

Примечания